El Hadjadj, commune  de la wilaya de Chlef en Algérie 
 Hadjadj, commune de la wilaya de Mostaganem en Algérie
 Marsat El Hadjadj, commune de la wilaya d'Oran en Algérie

 
 Belkacem Hadjadj (1950-), acteur, cinéaste, producteur et réalisateur algérien.
 Fabrice Hadjadj (né en 1971), écrivain français
 Fodil Hadjadj (né en 1983), footballeur algérien
 Hamid Haddadj, président de la Fédération algérienne de football (FAF)

Paronyme 
 Claude Hagège, linguiste français